Zier est un patronyme notamment porté par :

(classement par ordre alphabétique)
 Delphine Alexandrine Zier (1817-1904), une peintre française
 Édouard François Zier (1856-1924), un peintre et illustrateur français
 Victor Casimir Zier (1822-1883), un peintre polonais et spécialiste des portraits qui œuvra en France